Madbach und Mahdbach sind Gewässernamen:

 Madbach, linker Oberlauf des danach zunächst Schleifmühlenbach genannten Sürstbachs nach Queckenberg, Stadt Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen.

 Mahdbach (Fornsbach), linker Zufluss des Fornsbachs vor Fornsbach, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Mahdbach (Siebersbach), linker Zufluss des Siebersbachs (zur Spiegelberger Lauter) vor Siebersbach, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mahdenbach
 Mahdgraben